Марьяна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 39,96 км². Население — 282 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Куэнки